Precauzione inutile (La Précaution inutile) – novella di Paul Scarron (1610-1660) da cui è stata tratta la commedia "Il barbiere di Siviglia o la Precauzione inutile" di Beaumarchais
 La Precauzione inutile – titolo alternativo delle varie opere buffe intitolate "Il barbiere di Siviglia" tratte dalla commedia di Beaumarchais
 Precauzione inutile (Précaution inutile) – Versione abbreviata de La prigioniera di Marcel Proust inviata dall'autore alla rivista letteraria francese, diretta da Henri Duvernois, "Les Oeuvres libres", dove apparve postuma nel numero 20 (20 febbraio 1923)